Армас — фамилия и топоним.
 Армас, Ана де (род. 1988) — кубинская актриса. 
 Армас, Крис (род. 1972) — американский футболист пуэрто-риканского происхождения.
 Кастильо Армас, Карлос (1914—1957) — президент Гватемалы с 1954 по 1957 год.

Топонимы 
 Кастехон-де-лас-Армас — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон.
 Пласа-де-Армас — центральная площадь города Куско в Перу. 
 Пласенсия-де-лас-Армас — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков.